Teresa Gabriela Luz Santa María Ovalle (Putú, Chile, 13 de marzo de 1917-Santiago de Chile, 19 de julio de 2018) fue una noble chilena, segunda marquesa de Larraín.

Reseña biográfica 
Hija de Jorge Santa María Cerveró y de Gabriela Luz Ovalle Castillo. 

Contrajo matrimonio en Santiago el 6 de diciembre de 1935 Alfonso Larraín Rozas, nacido en Santiago el 11 de julio de 1905, hijo de Víctor Larraín Hurtado y de Elena Rozas Ariztía.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 

Nobles de Chile